Соревнования по софтболу на Панамериканских играх 1991 проходили с 3 по 13 августа. В турнире участвовали 10 мужских и 8 женских сборных.

В мужском турнире чемпионами Игр стала (в 4-й раз в своей истории и 4-й раз подряд) сборная Канады, победившая в финале сборную США, бронзовые медали завоевала сборная Кубы.

В женском турнире чемпионами Игр стала (в 3-й раз в своей истории и 2-й раз подряд) сборная США, победившая в финале сборную Канады, бронзовые медали завоевала сборная Кубы.

Впервые на турнире по софтболу на Панамериканских играх участвовали мужские сборные Арубы и Мексики, женские сборные Багамских островов, Кубы и Никарагуа.

Медалисты

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды проходят во второй этап, плей-офф, проводящийся по системе Пейджа; они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Результаты соревнований

Мужчины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
  (раздел софтбола начинается на стр. 430)
 
 

1991
Софтбол
1991 год в софтболе
Международные соревнования по софтболу на Кубе
Софтбол на Кубе